UGC (bioscoop)
 User-generated content
 Uppsala General Catalogue of Galaxies, een astronomische catalogus van 12.921 sterrenstelsels.